|-
|(12251)||1988 TO1|| align=right|13,9|| align=right|3,050|| align=right|0,248|| align=right|2,54|| align=right|5,327||MBA||9. oktober 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|12252 Gwangju||1988 VT1|| align=right|13,0|| align=right|3,109|| align=right|0,237|| align=right|12,32|| align=right|5,482||MBA||8. november 1988||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(12253)||1988 VG4|| align=right|12,4|| align=right|3,164|| align=right|0,162|| align=right|6,22|| align=right|5,627||MBA||3. november 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(12254)||1988 XJ1|| align=right|12,6|| align=right|3,142|| align=right|0,049|| align=right|13,67|| align=right|5,568||MBA||7. december 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(12255)||1988 XR1|| align=right|13,5|| align=right|2,370|| align=right|0,107|| align=right|7,30|| align=right|3,648||MBA||7. december 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(12256)||1989 CJ8|| align=right|13,7|| align=right|2,466|| align=right|0,196|| align=right|8,66|| align=right|3,872||MBA||8. februar 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|12257 Lassine||1989 GL4|| align=right|14,1|| align=right|2,540|| align=right|0,126|| align=right|13,51|| align=right|4,047||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|12258 Oscarwilde||1989 GN4|| align=right|14,2|| align=right|2,592|| align=right|0,143|| align=right|2,82|| align=right|4,173||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|12259 Szukalski||1989 SZ1|| align=right|14,6|| align=right|2,195|| align=right|0,161|| align=right|4,18|| align=right|3,252||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12260)||1989 SP11|| align=right|13,5|| align=right|2,937|| align=right|0,125|| align=right|00,86|| align=right|5,033||MBA||30. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|12261 Ledouanier||1989 TY4|| align=right|15,2|| align=right|2,229|| align=right|0,158|| align=right|5,93|| align=right|3,327||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|12262 Nishio||1989 UL|| align=right|13,1|| align=right|2,781|| align=right|0,138|| align=right|5,45|| align=right|4,638||MBA||21. oktober 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12263)||1989 YA4|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,139|| align=right|00,34|| align=right|3,434||MBA||30. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(12264)||1990 CD|| align=right|13,8|| align=right|2,283|| align=right|0,108|| align=right|5,57|| align=right|3,449||MBA||1. februar 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(12265)||1990 FG|| align=right|14,1|| align=right|1,912|| align=right|0,031|| align=right|25,74|| align=right|2,642||MBA||23. marec 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(12266)||1990 FL|| align=right|14,0|| align=right|2,387|| align=right|0,190|| align=right|24,17|| align=right|3,687||MBA||23. marec 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(12267)||1990 KN1|| align=right|15,7|| align=right|1,929|| align=right|0,071|| align=right|19,15|| align=right|2,679||MBA||31. maj 1990||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12268)||1990 OY1|| align=right|13,3|| align=right|2,598|| align=right|0,174|| align=right|5,82|| align=right|4,187||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12269)||1990 QR|| align=right|13,1|| align=right|2,619|| align=right|0,174|| align=right|13,55|| align=right|4,238||MBA||19. avgust 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|12270 Bozar||1990 QR9|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,157|| align=right|3,73|| align=right|4,267||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12271)||1990 RC2|| align=right|13,8|| align=right|2,728|| align=right|0,053|| align=right|4,31|| align=right|4,504||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12272)||1990 SZ3|| align=right|13,1|| align=right|2,669|| align=right|0,174|| align=right|11,65|| align=right|4,359||MBA||22. september 1990||Observatorij Palomar||B. Roman
|-
|(12273)||1990 TS4|| align=right|13,0|| align=right|2,637|| align=right|0,063|| align=right|10,01|| align=right|4,281||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(12274)||1990 UJ1|| align=right|13,5|| align=right|2,682|| align=right|0,161|| align=right|13,09|| align=right|4,391||MBA||19. oktober 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|12275 Marcelgoffin||1990 VS5|| align=right|12,9|| align=right|2,765|| align=right|0,153|| align=right|10,45|| align=right|4,597||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12276)||1990 WW1|| align=right|13,9|| align=right|2,689|| align=right|0,144|| align=right|7,02|| align=right|4,409||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12277)||1990 WN2|| align=right|13,0|| align=right|2,657|| align=right|0,135|| align=right|14,63|| align=right|4,331||MBA||17. november 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(12278)||1990 WQ2|| align=right|13,6|| align=right|2,685|| align=right|0,168|| align=right|6,62|| align=right|4,398||MBA||21. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|12279 Laon||1990 WP4|| align=right|12,5|| align=right|2,771|| align=right|0,094|| align=right|10,27|| align=right|4,612||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|12280 Reims||1990 WS4|| align=right|13,2|| align=right|2,746|| align=right|0,084|| align=right|3,05|| align=right|4,549||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|12281 Chaumont||1990 WA5|| align=right|13,1|| align=right|2,741|| align=right|0,017|| align=right|6,35|| align=right|4,536||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|12282 Crombecq||1991 BV1|| align=right|12,9|| align=right|2,719|| align=right|0,254|| align=right|8,17|| align=right|4,482||MBA||21. januar 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(12283)||1991 EC|| align=right|13,0|| align=right|2,890|| align=right|0,245|| align=right|7,48|| align=right|4,912||MBA||9. marec 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|12284 Pohl||1991 FP|| align=right|12,6|| align=right|3,203|| align=right|0,185|| align=right|14,64|| align=right|5,731||MBA||17. marec 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(12285)||1991 FN2|| align=right|13,5|| align=right|3,002|| align=right|0,095|| align=right|3,80|| align=right|5,200||MBA||20. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(12286)||1991 GY4|| align=right|14,6|| align=right|2,240|| align=right|0,065|| align=right|2,08|| align=right|3,352||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|12287 Langres||1991 GH5|| align=right|13,8|| align=right|3,200|| align=right|0,129|| align=right|4,38|| align=right|5,722||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|12288 Verdun||1991 GC6|| align=right|14,1|| align=right|2,206|| align=right|0,112|| align=right|7,19|| align=right|3,277||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|12289 Carnot||1991 GP7|| align=right|14,1|| align=right|2,232|| align=right|0,094|| align=right|2,39|| align=right|3,335||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12290)||1991 LZ|| align=right|14,3|| align=right|2,417|| align=right|0,234|| align=right|10,87|| align=right|3,757||MBA||14. junij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|12291 Gohnaumann||1991 LJ2|| align=right|12,5|| align=right|3,231|| align=right|0,068|| align=right|7,16|| align=right|5,808||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|12292 Dalton||1991 LK2|| align=right|13,2|| align=right|3,150|| align=right|0,087|| align=right|6,22|| align=right|5,589||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12293)||1991 NV1|| align=right|13,9|| align=right|2,382|| align=right|0,122|| align=right|6,19|| align=right|3,677||MBA||13. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|12294 Avogadro||1991 PQ2|| align=right|14,5|| align=right|2,371|| align=right|0,120|| align=right|1,98|| align=right|3,650||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|12295 Tasso||1991 PE3|| align=right|14,4|| align=right|2,415|| align=right|0,211|| align=right|3,30|| align=right|3,752||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12296)||1991 PL13|| align=right|14,6|| align=right|2,453|| align=right|0,180|| align=right|1,64|| align=right|3,840||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12297)||1991 PT14|| align=right|14,2|| align=right|2,373|| align=right|0,048|| align=right|2,83|| align=right|3,655||MBA||6. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|12298 Brecht||1991 PL17|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,239|| align=right|8,20|| align=right|3,774||MBA||6. avgust 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12299)||1991 PV17|| align=right|14,3|| align=right|2,398|| align=right|0,194|| align=right|3,03|| align=right|3,713||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12300)||1991 RX10|| align=right|14,1|| align=right|2,435|| align=right|0,102|| align=right|12,77|| align=right|3,800||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|12301 Eötvös||1991 RR12|| align=right|15,1|| align=right|2,370|| align=right|0,236|| align=right|3,41|| align=right|3,648||MBA||4. september 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12302)||1991 RV17|| align=right|14,8|| align=right|2,426|| align=right|0,218|| align=right|2,04|| align=right|3,779||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12303)||1991 RB24|| align=right|14,7|| align=right|2,400|| align=right|0,214|| align=right|4,02|| align=right|3,718||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12304)||1991 SR1|| align=right|13,2|| align=right|2,607|| align=right|0,166|| align=right|12,80|| align=right|4,209||MBA||19. september 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12305)||1991 TE1|| align=right|13,3|| align=right|2,561|| align=right|0,117|| align=right|14,72|| align=right|4,098||MBA||12. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|12306 Pebronstein||1991 TM14|| align=right|13,9|| align=right|2,446|| align=right|0,121|| align=right|3,72|| align=right|3,825||MBA||7. oktober 1991||Observatorij Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(12307)||1991 UA|| align=right|12,7|| align=right|3,981|| align=right|0,253|| align=right|2,36|| align=right|7,941||HLD||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12308)||1991 VB5|| align=right|13,4|| align=right|2,550|| align=right|0,121|| align=right|14,81|| align=right|4,070||MBA||4. november 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(12309)||1992 DD3|| align=right|14,1|| align=right|2,720|| align=right|0,029|| align=right|00,72|| align=right|4,486||MBA||25. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12310 Londontario||1992 DE4|| align=right|14,2|| align=right|2,735|| align=right|0,187|| align=right|1,70|| align=right|4,522||MBA||29. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12311)||1992 EO6|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,196|| align=right|5,44|| align=right|4,326||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12312)||1992 EM8|| align=right|14,0|| align=right|2,745|| align=right|0,127|| align=right|7,04|| align=right|4,547||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12313)||1992 EX10|| align=right|14,5|| align=right|2,815|| align=right|0,058|| align=right|6,00|| align=right|4,723||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12314)||1992 EE14|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,040|| align=right|3,54|| align=right|4,598||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(12315)||1992 FA2|| align=right|12,7|| align=right|2,740|| align=right|0,046|| align=right|6,33|| align=right|4,536||MBA||28. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12316)||1992 HG|| align=right|12,4|| align=right|3,093|| align=right|0,122|| align=right|7,97|| align=right|5,439||MBA||27. april 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|12317 Madicampbell||1992 HH1|| align=right|13,3|| align=right|2,794|| align=right|0,060|| align=right|3,78|| align=right|4,669||MBA||24. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12318 Kästner||1992 HD7|| align=right|13,3|| align=right|3,003|| align=right|0,206|| align=right|12,25|| align=right|5,203||MBA||30. april 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12319)||1992 PC|| align=right|15,0|| align=right|2,200|| align=right|0,217|| align=right|4,79|| align=right|3,263||MBA||2. avgust 1992||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|12320 Loschmidt||1992 PH1|| align=right|15,2|| align=right|2,172|| align=right|0,102|| align=right|4,17|| align=right|3,200||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|12321 Zurakowski||1992 PZ1|| align=right|15,1|| align=right|2,226|| align=right|0,216|| align=right|4,90|| align=right|3,319||MBA||4. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(12322)||1992 QW|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,204|| align=right|5,94|| align=right|3,368||MBA||31. avgust 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|12323 Hackel||1992 RX|| align=right|13,9|| align=right|2,201|| align=right|0,154|| align=right|4,20|| align=right|3,264||MBA||4. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|12324 Van Rompaey||1992 RS3|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,141|| align=right|2,35|| align=right|3,399||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12325)||1992 RH7|| align=right|14,4|| align=right|2,239|| align=right|0,081|| align=right|4,76|| align=right|3,350||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12326)||1992 SF|| align=right|14,5|| align=right|2,264|| align=right|0,188|| align=right|5,85|| align=right|3,405||MBA||21. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|12327 Terbrüggen||1992 SX1|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,112|| align=right|1,23|| align=right|3,494||MBA||21. september 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(12328)||1992 SK13|| align=right|14,6|| align=right|2,275|| align=right|0,181|| align=right|4,57|| align=right|3,431||MBA||26. september 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|12329 Liebermann||1992 SR23|| align=right|13,9|| align=right|2,393|| align=right|0,160|| align=right|4,32|| align=right|3,702||MBA||23. september 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12330)||1992 UX2|| align=right|14,8|| align=right|2,252|| align=right|0,221|| align=right|5,98|| align=right|3,378||MBA||25. oktober 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(12331)||1992 UH6|| align=right|13,6|| align=right|2,221|| align=right|0,196|| align=right|6,24|| align=right|3,308||MBA||31. oktober 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(12332)||1992 UJ6|| align=right|14,3|| align=right|2,285|| align=right|0,198|| align=right|6,57|| align=right|3,453||MBA||31. oktober 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(12333)||1992 WJ2|| align=right|13,9|| align=right|2,328|| align=right|0,148|| align=right|7,13|| align=right|3,551||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12334)||1992 WD3|| align=right|13,8|| align=right|2,266|| align=right|0,140|| align=right|5,44|| align=right|3,410||MBA||18. november 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(12335)||1992 WJ3|| align=right|14,1|| align=right|2,314|| align=right|0,071|| align=right|5,75|| align=right|3,519||MBA||21. november 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(12336)||1992 WO3|| align=right|13,7|| align=right|2,310|| align=right|0,262|| align=right|20,87|| align=right|3,511||MBA||23. november 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(12337)||1992 WV3|| align=right|13,9|| align=right|2,324|| align=right|0,105|| align=right|5,39|| align=right|3,542||MBA||24. november 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(12338)||1992 XE|| align=right|13,4|| align=right|2,258|| align=right|0,105|| align=right|6,21|| align=right|3,392||MBA||14. december 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|12339 Carloo||1992 YW1|| align=right|14,1|| align=right|2,262|| align=right|0,113|| align=right|3,79|| align=right|3,402||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|12340 Stalle||1992 YJ2|| align=right|13,9|| align=right|2,390|| align=right|0,132|| align=right|7,57|| align=right|3,693||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|12341 Calevoet||1993 BN4|| align=right|14,8|| align=right|2,375|| align=right|0,223|| align=right|3,18|| align=right|3,660||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|12342 Kudohmichiko||1993 BL12|| align=right|14,7|| align=right|2,363|| align=right|0,158|| align=right|4,11|| align=right|3,631||MBA||30. januar 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|12343 Martinbeech||1993 DT1|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,246|| align=right|3,21|| align=right|4,176||MBA||26. februar 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12344)||1993 FB1|| align=right|12,9|| align=right|2,569|| align=right|0,149|| align=right|8,65|| align=right|4,116||MBA||18. marec 1993||Hidaka||S. Shirai; S. Hayakawa
|-
|(12345)||1993 FT8|| align=right|13,8|| align=right|2,448|| align=right|0,162|| align=right|3,36|| align=right|3,830||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(12346)||1993 FK25|| align=right|14,0|| align=right|2,470|| align=right|0,179|| align=right|2,12|| align=right|3,881||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(12347)||1993 FW37|| align=right|14,0|| align=right|2,604|| align=right|0,113|| align=right|11,79|| align=right|4,202||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(12348)||1993 FX40|| align=right|14,3|| align=right|2,655|| align=right|0,097|| align=right|13,66|| align=right|4,326||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(12349)||1993 GO|| align=right|13,3|| align=right|2,537|| align=right|0,187|| align=right|13,59|| align=right|4,040||MBA||14. april 1993||Dynic||A. Sugie
|-
|12350 Feuchtwanger||1993 HA6|| align=right|13,6|| align=right|2,548|| align=right|0,160|| align=right|6,31|| align=right|4,065||MBA||23. april 1993||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12351)||1993 JD|| align=right|13,2|| align=right|2,598|| align=right|0,113|| align=right|12,50|| align=right|4,186||MBA||14. maj 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|12352 Jepejacobsen||1993 OX6|| align=right|12,0|| align=right|3,028|| align=right|0,118|| align=right|15,92|| align=right|5,267||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12353)||1993 OR9|| align=right|13,2|| align=right|2,920|| align=right|0,017|| align=right|2,49|| align=right|4,989||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|12354 Hemmerechts||1993 QD3|| align=right|13,4|| align=right|3,069|| align=right|0,054|| align=right|9,98|| align=right|5,375||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12355)||1993 QU3|| align=right|13,5|| align=right|2,846|| align=right|0,067|| align=right|1,71|| align=right|4,800||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|12356 Carlscheele||1993 RM14|| align=right|13,3|| align=right|2,937|| align=right|0,103|| align=right|1,61|| align=right|5,033||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12357)||1993 ST1|| align=right|12,9|| align=right|3,132|| align=right|0,096|| align=right|11,23|| align=right|5,541||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12358)||1993 SO2|| align=right|13,7|| align=right|2,792|| align=right|0,114|| align=right|7,61|| align=right|4,664||MBA||22. september 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|12359 Cajigal||1993 SN3|| align=right|12,6|| align=right|3,196|| align=right|0,161|| align=right|00,94|| align=right|5,712||MBA||22. september 1993||Merida||O. A. Naranjo
|-
|12360 Unilandes||1993 SQ3|| align=right|12,9|| align=right|3,204|| align=right|0,196|| align=right|2,39|| align=right|5,734||MBA||22. september 1993||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(12361)||1993 TB|| align=right|13,7|| align=right|3,117|| align=right|0,188|| align=right|2,69|| align=right|5,502||MBA||9. oktober 1993||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(12362)||1993 TS1|| align=right|13,0|| align=right|3,130|| align=right|0,102|| align=right|13,98|| align=right|5,536||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|12363 Marinmarais||1993 TA24|| align=right|13,1|| align=right|3,170|| align=right|0,124|| align=right|2,62|| align=right|5,644||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|12364 Asadagouryu||1993 XQ1|| align=right|14,7|| align=right|2,166|| align=right|0,052|| align=right|2,17|| align=right|3,188||MBA||15. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12365 Yoshitoki||1993 YD|| align=right|12,7|| align=right|3,175|| align=right|0,023|| align=right|14,80|| align=right|5,656||MBA||17. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12366)||1994 CD8|| align=right|13,9|| align=right|2,285|| align=right|0,114|| align=right|3,43|| align=right|3,453||MBA||8. februar 1994||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(12367)||1994 CN8|| align=right|14,5|| align=right|2,250|| align=right|0,142|| align=right|2,31|| align=right|3,374||MBA||8. februar 1994||Merida||O. A. Naranjo
|-
|12368 Mutsaers||1994 CM11|| align=right|14,2|| align=right|2,354|| align=right|0,206|| align=right|1,99|| align=right|3,611||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|12369 Pirandello||1994 CJ16|| align=right|14,0|| align=right|2,293|| align=right|0,089|| align=right|4,97|| align=right|3,472||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|12370 Kageyasu||1994 GB9|| align=right|14,3|| align=right|2,302|| align=right|0,129|| align=right|2,42|| align=right|3,491||MBA||11. april 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12371)||1994 GL9|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,101|| align=right|3,52|| align=right|3,450||MBA||14. april 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|12372 Kagesuke||1994 JF|| align=right|14,5|| align=right|2,278|| align=right|0,103|| align=right|4,21|| align=right|3,438||MBA||6. maj 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12373 Lancearmstrong||1994 JE9|| align=right|14,0|| align=right|2,451|| align=right|0,114|| align=right|6,76|| align=right|3,838||MBA||15. maj 1994||Observatorij Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|12374 Rakhat||1994 JG9|| align=right|14,0|| align=right|2,553|| align=right|0,307|| align=right|8,98|| align=right|4,079||MBA||15. maj 1994||Observatorij Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(12375)||1994 NO1|| align=right|13,9|| align=right|2,261|| align=right|0,178|| align=right|5,00|| align=right|3,400||MBA||8. julij 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12376)||1994 NW1|| align=right|13,6|| align=right|2,566|| align=right|0,246|| align=right|6,60|| align=right|4,110||MBA||8. julij 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12377)||1994 PP|| align=right|12,7|| align=right|2,766|| align=right|0,296|| align=right|33,38|| align=right|4,600||MBA||11. avgust 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(12378)||1994 PK1|| align=right|14,0|| align=right|2,706|| align=right|0,330|| align=right|16,85|| align=right|4,450||MBA||15. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|12379 Thulin||1994 PQ11|| align=right|13,8|| align=right|2,705|| align=right|0,073|| align=right|3,42|| align=right|4,448||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|12380 Sciascia||1994 PB14|| align=right|13,3|| align=right|2,717|| align=right|0,062|| align=right|5,35|| align=right|4,479||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|12381 Hugoclaus||1994 PH30|| align=right|13,4|| align=right|2,771|| align=right|0,098|| align=right|9,07|| align=right|4,611||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|12382 Niagara Falls||1994 SO5|| align=right|14,5|| align=right|2,785|| align=right|0,046|| align=right|1,00|| align=right|4,646||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12383)||1994 TF1|| align=right|13,5|| align=right|3,076|| align=right|0,135|| align=right|8,29|| align=right|5,394||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|12384 Luigimartella||1994 TC2|| align=right|12,8|| align=right|2,988|| align=right|0,097|| align=right|9,88|| align=right|5,164||MBA||10. oktober 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(12385)||1994 UO|| align=right|13,5|| align=right|2,895|| align=right|0,085|| align=right|2,76|| align=right|4,925||MBA||31. oktober 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12386 Nikolova||1994 UK5|| align=right|13,4|| align=right|2,842|| align=right|0,146|| align=right|3,15|| align=right|4,790||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12387)||1994 UT11|| align=right|12,6|| align=right|2,739|| align=right|0,063|| align=right|17,02|| align=right|4,533||MBA||28. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12388)||1994 VT6|| align=right|13,5|| align=right|2,928|| align=right|0,120|| align=right|3,07|| align=right|5,009||MBA||1. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12389)||1994 WU|| align=right|12,5|| align=right|3,094|| align=right|0,156|| align=right|13,11|| align=right|5,442||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12390)||1994 WB1|| align=right|14,8|| align=right|1,856|| align=right|0,152|| align=right|24,82|| align=right|2,527||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12391)||1994 WE2|| align=right|13,1|| align=right|2,751|| align=right|0,215|| align=right|9,11|| align=right|4,563||MBA||26. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12392)||1994 WR2|| align=right|13,3|| align=right|2,786|| align=right|0,229|| align=right|9,02|| align=right|4,649||MBA||30. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12393)||1994 YC1|| align=right|13,2|| align=right|3,088|| align=right|0,106|| align=right|00,42|| align=right|5,425||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12394)||1995 BQ|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,240|| align=right|1,26|| align=right|5,635||MBA||23. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12395 Richnelson||1995 CD2|| align=right|12,0|| align=right|3,235|| align=right|0,045|| align=right|21,13|| align=right|5,817||MBA||8. februar 1995||Observatorij Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(12396)||1995 DL1|| align=right|12,7|| align=right|3,160|| align=right|0,301|| align=right|20,15|| align=right|5,617||MBA||24. februar 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|12397 Peterbrown||1995 FV14|| align=right|12,9|| align=right|3,173|| align=right|0,104|| align=right|8,68|| align=right|5,650||MBA||27. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12398 Pickhardt||1995 KJ3|| align=right|15,8|| align=right|2,163|| align=right|0,130|| align=right|1,06|| align=right|3,181||MBA||25. maj 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12399 Bartolini||1995 OD|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,053|| align=right|1,29|| align=right|3,476||MBA||19. julij 1995||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|12400 Katumaru||1995 OA1|| align=right|14,3|| align=right|2,342|| align=right|0,170|| align=right|5,84|| align=right|3,583||MBA||28. julij 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|12401 Tucholsky||1995 OG10|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,178|| align=right|1,94|| align=right|3,704||MBA||21. julij 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12402)||1995 PK|| align=right|14,4|| align=right|2,228|| align=right|0,130|| align=right|5,21|| align=right|3,326||MBA||3. avgust 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12403)||1995 QD3|| align=right|13,9|| align=right|2,416|| align=right|0,194|| align=right|1,98|| align=right|3,754||MBA||31. avgust 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12404)||1995 QW3|| align=right|14,5|| align=right|2,315|| align=right|0,152|| align=right|21,02|| align=right|3,521||MBA||31. avgust 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(12405)||1995 RK|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,114|| align=right|5,20|| align=right|3,655||MBA||15. september 1995||Sormano||F. Manca; V. Giuliani
|-
|12406 Zvíkov||1995 SZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,149|| align=right|2,70|| align=right|3,549||MBA||25. september 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|12407 Riccardi||1995 SC2|| align=right|14,3|| align=right|2,404|| align=right|0,126|| align=right|6,73|| align=right|3,728||MBA||23. september 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|12408 Fujioka||1995 SP2|| align=right|15,1|| align=right|2,396|| align=right|0,151|| align=right|7,80|| align=right|3,708||MBA||20. september 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|12409 Bukovanská||1995 SL3|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,182|| align=right|00,62|| align=right|3,780||MBA||28. september 1995||Kleť||Klet
|-
|(12410)||1995 SM3|| align=right|14,5|| align=right|2,426|| align=right|0,166|| align=right|8,13|| align=right|3,779||MBA||26. september 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(12411)||1995 SQ3|| align=right|13,7|| align=right|2,326|| align=right|0,080|| align=right|5,72|| align=right|3,547||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12412)||1995 ST4|| align=right|13,6|| align=right|2,366|| align=right|0,150|| align=right|6,92|| align=right|3,640||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12413)||1995 SQ29|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,191|| align=right|3,86|| align=right|3,789||MBA||26. september 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|12414 Bure||1995 SR29|| align=right|14,6|| align=right|2,424|| align=right|0,200|| align=right|2,27|| align=right|3,774||MBA||26. september 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(12415)||1995 SW52|| align=right|13,9|| align=right|2,283|| align=right|0,165|| align=right|4,71|| align=right|3,449||MBA||22. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12416)||1995 TS|| align=right|14,3|| align=right|2,427|| align=right|0,185|| align=right|00,61|| align=right|3,780||MBA||2. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12417)||1995 TC8|| align=right|14,3|| align=right|2,276|| align=right|0,162|| align=right|5,43|| align=right|3,432||MBA||2. oktober 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(12418)||1995 UX2|| align=right|13,5|| align=right|2,976|| align=right|0,129|| align=right|11,66|| align=right|5,132||MBA||23. oktober 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12419)||1995 UP4|| align=right|13,4|| align=right|2,415|| align=right|0,137|| align=right|7,96|| align=right|3,753||MBA||25. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12420)||1995 UT4|| align=right|13,5|| align=right|2,555|| align=right|0,141|| align=right|14,22|| align=right|4,084||MBA||25. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12421 Zhenya||1995 UH5|| align=right|14,0|| align=right|2,451|| align=right|0,123|| align=right|5,56|| align=right|3,836||MBA||16. oktober 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(12422)||1995 US8|| align=right|13,0|| align=right|2,402|| align=right|0,086|| align=right|12,10|| align=right|3,721||MBA||27. oktober 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|12423 Slotin||1995 UQ16|| align=right|13,9|| align=right|2,580|| align=right|0,170|| align=right|4,84|| align=right|4,143||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12424)||1995 VM|| align=right|13,0|| align=right|2,621|| align=right|0,125|| align=right|14,77|| align=right|4,243||MBA||2. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12425)||1995 VG2|| align=right|14,0|| align=right|2,316|| align=right|0,141|| align=right|7,89|| align=right|3,524||MBA||12. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|12426 Racquetball||1995 VL2|| align=right|14,0|| align=right|2,362|| align=right|0,072|| align=right|3,60|| align=right|3,630||MBA||14. november 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(12427)||1995 WM3|| align=right|15,0|| align=right|2,584|| align=right|0,123|| align=right|1,51|| align=right|4,154||MBA||21. november 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(12428)||1995 WJ5|| align=right|12,8|| align=right|2,582|| align=right|0,083|| align=right|8,55|| align=right|4,148||MBA||24. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12429)||1995 WH7|| align=right|14,3|| align=right|2,413|| align=right|0,145|| align=right|3,10|| align=right|3,748||MBA||26. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12430)||1995 XB2|| align=right|13,8|| align=right|2,353|| align=right|0,039|| align=right|2,16|| align=right|3,608||MBA||14. december 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|12431 Webster||1995 YY10|| align=right|13,8|| align=right|2,555|| align=right|0,085|| align=right|15,65|| align=right|4,084||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12432)||1996 AR1|| align=right|13,0|| align=right|3,049|| align=right|0,045|| align=right|9,38|| align=right|5,324||MBA||12. januar 1996||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|12433 Barbieri||1996 AF4|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,242|| align=right|6,08|| align=right|4,250||MBA||15. januar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(12434)||1996 BM|| align=right|14,2|| align=right|2,743|| align=right|0,129|| align=right|2,74|| align=right|4,541||MBA||16. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12435)||1996 BX|| align=right|13,4|| align=right|2,895|| align=right|0,016|| align=right|3,27|| align=right|4,926||MBA||17. januar 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12436)||1996 BY1|| align=right|12,9|| align=right|2,787|| align=right|0,173|| align=right|8,87|| align=right|4,653||MBA||24. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12437 Westlane||1996 BN6|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,172|| align=right|4,03|| align=right|5,198||MBA||18. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12438)||1996 CZ|| align=right|14,5|| align=right|2,606|| align=right|0,263|| align=right|5,53|| align=right|4,207||MBA||9. februar 1996||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|12439 Okasaki||1996 CA3|| align=right|12,3|| align=right|3,148|| align=right|0,123|| align=right|2,20|| align=right|5,586||MBA||15. februar 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(12440)||1996 CF3|| align=right|12,6|| align=right|3,063|| align=right|0,040|| align=right|12,07|| align=right|5,360||MBA||11. februar 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12441)||1996 DV|| align=right|13,4|| align=right|3,165|| align=right|0,046|| align=right|11,80|| align=right|5,631||MBA||19. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12442 Beltramemass||1996 DO1|| align=right|12,3|| align=right|3,028|| align=right|0,140|| align=right|10,32|| align=right|5,268||MBA||23. februar 1996||Stroncone||Stroncone
|-
|12443 Paulsydney||1996 EQ2|| align=right|12,3|| align=right|3,109|| align=right|0,212|| align=right|17,50|| align=right|5,482||MBA||15. marec 1996||Haleakala||AMOS
|-
|12444 Prothoon||1996 GE19|| align=right|10,1|| align=right|5,262|| align=right|0,072|| align=right|30,80|| align=right|12,07||JUT||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|12445 Sirataka||1996 HE2|| align=right|12,7|| align=right|3,111|| align=right|0,032|| align=right|10,11|| align=right|5,485||MBA||24. april 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|12446 Juliabryant||1996 PZ6|| align=right|15,0|| align=right|1,947|| align=right|0,117|| align=right|23,82|| align=right|2,717||MBA||15. avgust 1996||Macquarie||R. H. McNaught; J. B. Child
|-
|12447 Yatescup||1996 XA12|| align=right|14,2|| align=right|2,165|| align=right|0,208|| align=right|5,41|| align=right|3,184||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12448 Mr. Tompkins||1996 XW18|| align=right|14,3|| align=right|2,296|| align=right|0,131|| align=right|7,78|| align=right|3,479||MBA||12. december 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(12449)||1996 XL31|| align=right|13,9|| align=right|2,330|| align=right|0,108|| align=right|4,00|| align=right|3,556||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12450)||1996 YD|| align=right|13,9|| align=right|2,260|| align=right|0,090|| align=right|2,49|| align=right|3,396||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12451)||1996 YF|| align=right|14,3|| align=right|2,258|| align=right|0,122|| align=right|5,73|| align=right|3,392||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12452)||1996 YO|| align=right|15,0|| align=right|2,173|| align=right|0,091|| align=right|2,09|| align=right|3,202||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12453)||1996 YY|| align=right|13,2|| align=right|2,548|| align=right|0,263|| align=right|10,26|| align=right|4,067||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12454)||1996 YO1|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,121|| align=right|1,55|| align=right|3,767||MBA||18. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12455)||1997 AR|| align=right|14,6|| align=right|2,410|| align=right|0,142|| align=right|2,09|| align=right|3,740||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12456)||1997 AC1|| align=right|14,6|| align=right|2,475|| align=right|0,083|| align=right|2,52|| align=right|3,894||MBA||2. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(12457)||1997 AK1|| align=right|14,0|| align=right|2,276|| align=right|0,080|| align=right|5,41|| align=right|3,433||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12458)||1997 AR1|| align=right|14,2|| align=right|2,407|| align=right|0,172|| align=right|3,37|| align=right|3,734||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12459)||1997 AQ4|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,085|| align=right|5,03|| align=right|3,477||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12460 Mando||1997 AF5|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,160|| align=right|7,57|| align=right|3,444||MBA||3. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(12461)||1997 AM5|| align=right|14,3|| align=right|2,334|| align=right|0,141|| align=right|3,60|| align=right|3,564||MBA||7. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12462)||1997 AO5|| align=right|13,4|| align=right|2,529|| align=right|0,199|| align=right|5,75|| align=right|4,020||MBA||7. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12463)||1997 AL7|| align=right|13,7|| align=right|2,385|| align=right|0,085|| align=right|4,25|| align=right|3,682||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12464 Manhattan||1997 AH8|| align=right|14,4|| align=right|2,296|| align=right|0,059|| align=right|7,36|| align=right|3,478||MBA||2. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12465 Perth Amboy||1997 AD10|| align=right|14,8|| align=right|2,408|| align=right|0,198|| align=right|4,14|| align=right|3,737||MBA||3. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12466)||1997 AS12|| align=right|13,7|| align=right|2,441|| align=right|0,178|| align=right|9,57|| align=right|3,812||MBA||10. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12467)||1997 AX17|| align=right|14,6|| align=right|2,126|| align=right|0,043|| align=right|3,32|| align=right|3,100||MBA||15. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12468 Zachotín||1997 AE18|| align=right|14,7|| align=right|2,219|| align=right|0,134|| align=right|6,22|| align=right|3,304||MBA||14. januar 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(12469)||1997 AW18|| align=right|14,6|| align=right|2,285|| align=right|0,089|| align=right|5,70|| align=right|3,453||MBA||9. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|12470 Pinotti||1997 BC9|| align=right|14,4|| align=right|2,232|| align=right|0,234|| align=right|4,24|| align=right|3,334||MBA||31. januar 1997||Cima Ekar||M. Tombelli
|-
|12471 Larryscherr||1997 CZ6|| align=right|14,8|| align=right|2,438|| align=right|0,211|| align=right|2,41|| align=right|3,806||MBA||6. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|12472 Samadhi||1997 CW11|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,130|| align=right|3,00|| align=right|3,691||MBA||3. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12473 Levi-Civita||1997 CM19|| align=right|13,9|| align=right|2,681|| align=right|0,168|| align=right|13,55|| align=right|4,390||MBA||10. februar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12474)||1997 CZ19|| align=right|13,9|| align=right|2,299|| align=right|0,081|| align=right|3,83|| align=right|3,486||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12475)||1997 CC20|| align=right|14,0|| align=right|2,714|| align=right|0,127|| align=right|4,08|| align=right|4,470||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12476)||1997 EU2|| align=right|14,8|| align=right|2,394|| align=right|0,146|| align=right|3,01|| align=right|3,704||MBA||4. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12477 Haiku||1997 EY20|| align=right|14,2|| align=right|2,436|| align=right|0,129|| align=right|2,10|| align=right|3,801||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12478 Suzukiseiji||1997 EX25|| align=right|14,9|| align=right|2,350|| align=right|0,160|| align=right|2,80|| align=right|3,601||MBA||7. marec 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|12479 Ohshimaosamu||1997 EG27|| align=right|15,0|| align=right|2,285|| align=right|0,044|| align=right|5,94|| align=right|3,453||MBA||5. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12480)||1997 EW45|| align=right|14,0|| align=right|2,538|| align=right|0,187|| align=right|7,08|| align=right|4,044||MBA||9. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|12481 Streuvels||1997 EW47|| align=right|13,4|| align=right|2,780|| align=right|0,159|| align=right|9,13|| align=right|4,635||MBA||12. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|12482 Pajka||1997 FG1|| align=right|14,2|| align=right|2,416|| align=right|0,162|| align=right|8,64|| align=right|3,756||MBA||23. marec 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(12483)||1997 FW1|| align=right|13,5|| align=right|2,911|| align=right|0,128|| align=right|12,01|| align=right|4,966||MBA||28. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12484)||1997 FO3|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,115|| align=right|3,51|| align=right|4,600||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12485 Jenniferharris||1997 GO1|| align=right|14,3|| align=right|2,428|| align=right|0,194|| align=right|1,97|| align=right|3,782||MBA||7. april 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(12486)||1997 GP6|| align=right|14,3|| align=right|2,415|| align=right|0,078|| align=right|4,83|| align=right|3,752||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12487)||1997 GJ8|| align=right|13,3|| align=right|3,079|| align=right|0,093|| align=right|10,14|| align=right|5,401||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12488)||1997 GD15|| align=right|14,2|| align=right|2,729|| align=right|0,083|| align=right|1,55|| align=right|4,508||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12489)||1997 GR36|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,195|| align=right|5,62|| align=right|4,140||MBA||7. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12490 Leiden||1997 JB13|| align=right|14,3|| align=right|3,207|| align=right|0,117|| align=right|00,95|| align=right|5,742||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|12491 Musschenbroek||1997 JE15|| align=right|13,4|| align=right|2,898|| align=right|0,053|| align=right|2,81|| align=right|4,932||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12492)||1997 JP16|| align=right|12,9|| align=right|2,867|| align=right|0,046|| align=right|3,55|| align=right|4,853||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|12493 Minkowski||1997 PM1|| align=right|13,4|| align=right|3,163|| align=right|0,092|| align=right|6,68|| align=right|5,626||MBA||4. avgust 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|12494 Doughamilton||1998 DH11|| align=right|14,9|| align=right|1,923|| align=right|0,032|| align=right|24,74|| align=right|2,667||MBA||25. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(12495)||1998 FJ|| align=right|15,3|| align=right|2,154|| align=right|0,148|| align=right|1,18|| align=right|3,161||MBA||18. marec 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|12496 Ekholm||1998 FF9|| align=right|14,4|| align=right|2,444|| align=right|0,189|| align=right|3,84|| align=right|3,819||MBA||22. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12497)||1998 FQ14|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,293|| align=right|6,89|| align=right|4,379||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|12498 Dragesco||1998 FY14|| align=right|13,8|| align=right|2,666|| align=right|0,256|| align=right|13,23|| align=right|4,353||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(12499)||1998 FR47|| align=right|13,9|| align=right|2,213|| align=right|0,229|| align=right|6,79|| align=right|3,292||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12500 Desngai||1998 FB49|| align=right|14,9|| align=right|2,212|| align=right|0,177|| align=right|2,15|| align=right|3,288||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov